Plaatsen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg:
Altheim (Alb)
Altheim (Ehingen)
Altheim (Riedlingen)

Oostenrijk:
Altheim (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk